Velký Javorník označuje tato místa:

 Velký Javorník – hora v podhůří Beskyd (918 m n. m.)
 Rozhledna Velký Javorník – dřevěná rozhledna na Velkém Javorníku
 Veľký Javorník – slovenská hora v Trenčínském kraji, nejvyšší vrchol Javorníků (1072 m n. m.)
 Veľký Javorník (Malé Karpaty) – slovenská hora v Bratislavském kraji (593 m n. m.)
 Velký Javorník (Rychlebské hory) – hora v pohoří Rychlebských hor v Polsku (872 m n. m.)

podobné
 Velká Javořina – nejvyšší hora Bílých Karpat